Thugged Out: The Albulation — дебютний студійний альбом американського репера Yukmouth, виданий лейблами Rap-A-Lot та Smoke-A-Lot 3 листопада 1998 р. На «Still Ballin'» існує відеокліп, в якому також знялися Outlawz, Tech N9ne і Shock G. Пісню присвячено Тупаку Шакуру. Перша частина «It's in My Blood» присутня на платівці Scarface My Homies.

Виконавчий продюсер: Дж. Прінс. Оформлення, дизайн: Artwerkz. Фотограф, дизайн: Pen & Pixel. Зведення: Боб Браун. Мастеринг (на The Hippie House), зведення: Майк Дін.

Список пісень

Диск 1

Диск 2

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 1998
Альбоми Yukmouth
Дебютні альбоми 1998
Англомовні музичні альбоми